Luis Ramírez puede referirse a:

 Luis Ramírez de Lucena, ajedrecista español del siglo XVI;
 Luis Alberto Ramírez, futbolista (volante) peruano;
 Luis Baltazar Ramírez (1954–), jugador y entrenador de fútbol salvadoreño;
 Luis Ramírez (h.1969–2007), director artístico y empresario español;
 Luis Ramírez Palma (1901-), antiguo alcalde de Coria del Río (España);
 Luis Hernán Ramírez Mendoza (†1997), lingüista y literato peruano;
 Luis Ramírez Aznar, escritor y periodista mexicano.
 Luis Ramírez (cronista) de la expedición de Sebastián Caboto al Río de la Plata.